Swindon (borough)
 Swindon (Wiltshire)
 Swindon Town FC
 Swindon (Staffordshire)
 het bedrijf Swindon Racing Engines